Santa Coloma är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Santa Coloma ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santa Coloma är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Santa Coloma. Runt Santa Coloma är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nájera,  km nordväst om Santa Coloma. Trakten runt Santa Coloma består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien